Но́вая филосо́фская энциклопе́дия — первая академическая философская энциклопедия, изданная в постсоветской России. Содержит свыше 5000 статей о философских направлениях, школах и учениях, понятиях и терминах, произведениях, а также персоналий, за авторством более 400 специалистов.

Ответственные организации 
 Институт философии Российской академии наук
 Национальный общественно-научный фонд
 Издательство «Мысль»

Научно-редакционный совет 
 В. С. Стёпин, академик РАН
 А. А. Гусейнов, член-корреспондент РАН
 Г. Ю. Семигин, доктор политических наук
 А. П. Огурцов, доктор философских наук

Издания

Оценки 
Философ и востоковед М. Т. Степанянц в 2009 году в предисловии к «Индийская философия: Энциклопедия» отметила следующее: О серьёзных подвижках в области философской индологии на рубеже XX—XXI вв. свидетельствует и то, на каком высоком уровне индийская философия представлена в новейших отечественных энциклопедических изданиях. Речь идёт прежде всего о четырёх томах «Новой философской энциклопедии» (М., 2001), в которую вошло около 350 статей, посвящённых индийским философским категориям, понятиям, школам и персоналиям. Так широко и обстоятельно индийская философия не описана ни в одной из зарубежных философских энциклопедий.

 Юрий Семенов:
Общий уровень философии в нашей стране в советскую эпоху был довольно невысок. Но то, что у нас сейчас творится, не укладывается ни в какие рамки. Эта деградация бросается в глаза при сравнении, например, с четырехтомной «Новой философской энциклопедии» со старой пятитомной «Философской энциклопедией». При всех недостатках последняя в целом выделялась достаточно высоким уровнем философской культуры. И в новой имеются отдельные неплохие статьи, но в целом она (как и многие другие философские словари) заполнена самой низкопробной халтурой.

См. также 
 Философская энциклопедия
 Философский энциклопедический словарь

Примечания

Литература

Ссылки 
 Интернет-версия Новой философской энциклопедии
 Проект:Словники/НФЭ — список статей энциклопедии
 «Обсуждение „Новой философской энциклопедии“» в «Вопросах философии»
 Юрий Жилин. Поступь раскованной мысли // Обозреватель
 Интернет ещё не стал философией (интервью с В. Стёпиным и А. Гусейновым) // НГ-Наука, № 6, 20 июня 2001

Философские энциклопедии
Книги по алфавиту
Энциклопедии на русском языке
Институт философии РАН